Комшије могу бити:
 првенствено, особе које живе у нечијем суседству

ТВ серије 
 Комшије (ТВ серија), српска ТВ серија
 Моје драге комшије, шпанска ТВ серија

Остало 
 Алгоритам најближег комшије

Види још 
 Комшија (вишезначна одредница)